

Patronymie
Le nom de Burnett est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 A. J. Burnett (1977- ), lanceur américain de baseball ;
 Alex Burnett (1987-), joueur de baseball américain;
 Carol Burnett (1933- ), actrice et productrice américaine ;
 David Burnett (1946- ), photojournaliste ;
 David S. Burnett (1900-?), physicien ;
 Frances Hodgson Burnett (1849-1924), romancière britannique ;
 George Burnett (1918-1995), auteur britannique de romans policiers ;
  (1962- ), entraîneur et dirigeant canadien de hockey sur glace ;
 Gilbert Thomas Burnett (1800-1835), botaniste britannique ;
 Howard Burnett (1961- ), athlète jamaïcain ;
 Jamie Burnett (1975- ), joueur de snooker écossais ;
 Jason Burnett (1986- ), gymnaste canadien ;
 Josh Burnett (2000- ), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Justin Caine Burnett (1973- ), compositeur de musiques de films américain ;
 Mark Burnett (1960- ), producteur, scénariste et réalisateur britannique ;
 Peter Burnett (1807-1895), premier gouverneur de Californie ;
 Patrick Burnett (1972- ), top model des années 1990 ; 
 Rob Burnett (1962-), producteur et réalisateur américain ;
 Robert Burnett (1887-1959), un amiral britannique ;
 Sean Burnett (1982- ), joueur américain de baseball ;
 T-Bone Burnett (1948-), producteur et musicien américain ;
 Will Burnett (années 1960), chef de la formation musicale "Will Burnett ans his madison dance trio" ;
 William Riley Burnett (1899-1982), écrivain de roman policier et scénariste américain.

Hydrologie
Le fleuve Burnett est un cours d'eau du Queensland en Australie.

Toponymie
 Le comté de Burnett est une zone d'administration locale située dans l'État du Queensland, en Australie.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme